Витто (фр. Vitteaux) — топоним.

 Витто — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.  
 Витто (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. 

 Витто, Венсан (род. 1975) — французский лыжник, чемпион мира, победитель этапов Кубка мира.